Bob Dylan: The Collection — iTunes-збірка всіх робіт американського автора-виконавця пісень Боба Ділана, представлена 29 серпня 2006 року; складається із 763 пісень та цифрового буклету. Ціна всієї збірки становила $199.99, хоча звичайна ціна однієї пісні на iTunes — $0.99. Збірка була видалена із iTunes у грудні 2009 року.

Список альбомів

Примітки 

Альбоми Боба Ділана
Англомовні музичні альбоми